Committee of correspondence bezeichnet:

 eine Organisation der Amerikanischen Revolution für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, siehe Committee of correspondence (Amerikanische Revolution)
 den Gründungsnamen der Committees of Correspondence for Democracy and Socialism, eine US-amerikanische Organisation für demokratischen Sozialismus